Název Kláštorský potok má více vodních toků:

 Kláštorský potok (přítok Dunajce) – pravostranný přítok Dunajce na Slovensku v okrese Kežmarok
 Kláštorský potok (přítok Hornádu) – pravostranný přítok Hornádu na Slovensku v okrese Spišská Nová Ves
 Kláštorský potok (přítok Kľaku) – levostranný přítok Kľaku na Slovensku v okrese Žarnovica
 Kláštorský potok (přítok Znievskeho potoka) – pravostranný přítok Znievskeho potoka na Slovensku v okrese Martin